Rudnytsky ist der Familienname von:

 Antin Rudnytsky (1902–1975), ukrainisch-amerikanischer Komponist, Dirigent, Pianist, Lehrer und Musikwissenschaftler
 Dorian Rudnytsky (* 1944), US-amerikanischer Cellist und Komponist
 Mychajlo Rudnytsky (1889–1975), ukrainischer Literaturkritiker, Literaturwissenschaftler und Lehrer
 Roman Rudnytsky (* 1942), US-amerikanischer Pianist

 Siehe auch

 Rudnicki
 Rudnitzki
 Rudnytzky
 Rudnyzkyj
 Rudnyzka